Rafael García puede referirse a:

Personas 
 Rafael García Cortés (1958-), futbolista español.
 Rafael García  (1989-), futbolista uruguayo.
 Rafael García Aguilera "Bebé" (1990-), jugador de fútbol sala español.
 Rafael García Torres (1974-), futbolista mexicano.
 Rafael García Valiño (1898-1972), militar español, general de confianza de Franco.
 Rafael García Vázquez, Falito (1947-), futbolista español.
 Rafael García (1971-), luchador profesional mexicano.
Rafael Garcia (1988-), futbolista estadounidense.
 Rafael García, bailarín argentino.

Lugares 
 Rafael García, localidad argentina.